Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1964 года  () прошёл в городе Алес в августе по круговой системе. В нём приняли участие 11 спортсменов. Чемпион и вице-чемпион выступили на Чемпионат Европы 1965 года, который прошёл с 20 июня по 1 июля в городе Мерано (Италия).

 — Мишель Изар

 — Рауль Дельом

 — Ли-Чоан Кинг

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1964 году
1964 год в шашках
Спорт в Алесе
Август 1964 года